Snowpiercer – Túlélők viadala, 2013-as dél-koreai film
 Snowpiercer – Túlélők viadala, a film alapján készült televíziós sorozat